Сельское поселение Борисовское — сельское поселение в составе Бабаевского района Вологодской области.
Центр — село Борисово-Судское.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

География 
Расположено в центре района. Граничит:
 на северо-востоке с Вепсским национальным и Пожарским сельскимм поселениями,
 на северо-западе с Центральным сельским поселением,
 на западе с Ленинградской областью,
 на юге с Тороповским и Санинским сельскими поселениями,
 на юго-востоке с Барановским сельским поселением Кадуйского района,
 на востоке с Визьменским сельским поселением Белозерского района.

По территории муниципального образования протекает река Суда и реки её бассейна: Авжа, Ольховец, Нижняя Чужбойка, Хелбуй, Колпь, Зеглянка, Крупенца, Лабокша (приток Шогды), Лабокша (приток Суды), Шогда, Кулишка.

История 
1 января 2006 года в составе Бабаевского района были образованы
 Борисовское сельское поселение с центром Борисово-Судское, в которое вошёл Борисовский сельсовет (ОКАТО 19 205 808),
 Афанасовское сельское поселение с центром Малое Борисово, в которое вошёл Афанасовский сельсовет (ОКАТО 19 205 804),
 Новолукинское сельское поселение с центром Новое Лукино, в которое вошёл Новолукинский сельсовет (ОКАТО 19 205 836),
 Плосковское сельское поселение с центром Плесо, в которое вошёл Плосковский сельсовет (ОКАТО 19 205 844),
 Новостаринское сельское поселение с центром Новая Старина, в которое вошёл Новостаринский сельсовет (ОКАТО 19 205 840).

13 апреля 2009 года сельские поселения Борисовское, Афанасовское, Новолукинское, Плосковское, Новостаринское были объединены в Борисовское с центром в селе Борисово-Судское.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3633-ОЗ, сельские поселения Борисовское, Пожарское и Центральное преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Борисовское с административным центром в селе Борисово-Судское.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 75 населённых пунктов, в том числе
72 деревни,
1 посёлок,
1 село,
1 хутор.

Примечания 

Упраднённые муниципальные образования Бабаевского района
Сельские поселения Вологодской области